Робакидзе — грузинская фамилия.

 Робакидзе, Григол Титович (1880—1962) — грузинский писатель, публицист и общественный деятель.
 Робакидзе, Михаил — журналист, корреспондент российского Первого канала и МТРК «Мир» в Грузии.
 Робакидзе, Мириан (род. 1995) — грузинский футболист, защитник.

См. также 
 Робак